Linthal (Haut-Rhin)
 Linthal (Svájc)